è un manga autoconclusivo di Akira Toriyama, pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 1988.

Il manga è stato poi raccolto nel secondo volume di Toriyama World del 1988 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (quarto volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Trama
Shonchoh è un vecchio sindaco che pattuglia il proprio villaggio per assicurarsi che tutto proceda per il meglio. Ad un certo punto nota un ragazzo che butta una lattina per terra e parte al suo inseguimento. Dopo un'esilarante corsa, si scopre che il ragazzo era un agente segreto che doveva piazzare una bomba nel villaggio. Così Sonchoh, senza accorgersene e con esilaranti colpi di scena, salva l'umanità. Il fuoristrada guidato da Sonchoh è stato utilizzato da Toriyama per la copertina del capitolo 155 di Dragon Ball.

Akira Toriyama